Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2016 fand vom 2. bis zum 12. November 2016 in Bilbao in Spanien statt. Zuerst wurde während der WM der Teamweltmeister ermittelt, anschließend die Einzelweltmeister.

Medaillengewinner

Herrendoppel

Setzliste 

  Han Chengkai / Zhou Haodong (Champion)
  He Jiting / Tan Qiang (Viertelfinale)
  Pakin Kuna-Anuvit / Natthapat Trinkajee (Halbfinale)
  Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (4. Runde)
  Thom Gicquel / Toma Junior Popov (Viertelfinale)
  Leong Jun Hao / Ooi Zi Heng (Viertelfinale)
  Andika Ramadiansyah / Rinov Rivaldy (Viertelfinale)
  Krishna Prasad Garaga / Satwiksairaj Rankireddy (4. Runde)
  Robert Cybulski / Paweł Śmiłowski (4. Runde)
  Samy Corvée / Léo Rossi (2. Runde)
  Muhammad Fachrikar / Bagas Maulana (3. Runde)
  Chen Tang Jie / Man Wei Chong (3. Runde)
  Fan Qiuyue / Ren Xiangyu (Halbfinale)
  Warit Sarapat / Panachai Worasaktayanan (4. Runde)
  Christopher Grimley / Matthew Grimley (2. Runde)
  Petr Beran / Jan Louda (4. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Herreneinzel

Setzliste 
  Kantaphon Wangcharoen (Halbfinale)
  Lee Zii Jia (Halbfinale)
  Pachaarapol Nipornram (5. Runde)
  Lee Chia-hao (5. Runde)
  Sun Feixiang (Champion)
  Korakrit Laotrakul (2. Runde)
  Toma Junior Popov (Viertelfinale)
  Ryan Ng Zin Rei (Viertelfinale)
  Koki Watanabe (Viertelfinale)
  Miha Ivanič (4. Runde)
  Arnaud Merklé (4. Runde)
  Leong Jun Hao (4. Runde)
  Jan Louda (4. Runde)
  Chico Aura Dwi Wardoyo (Runner-up)
  Collins Valentine Filimon (3. Runde)
  Léo Rossi (5. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Untere Hälfte

Sektion 9

Sektion 10

Sektion 11

Sektion 12

Sektion 13

Sektion 14

Sektion 15

Sektion 16

Damendoppel

Setzliste 
  Du Yue / Xu Ya (Finale)
  Sayaka Hobara / Nami Matsuyama (Champions)
  Ng Tsz Yau / Yeung Nga Ting (Viertelfinale)
  Ruethaichanok Laisuan / Alisa Sapniti (4. Runde)
  Kim Ga-eun / Kim Hyang-im (Halbfinale)
  Mychelle Chrystine Bandaso / Serena Kani (2. Runde)
  Emma Karlsson / Johanna Magnusson (3. Runde)
  Yulfira Barkah / Jauza Fadhila Sugiarto (Halbfinale)
  Pattaranan Chamnaktan / Kwanchanok Sudjaipraparat (4. Runde)
  Tania Oktaviani Kusumah / Apriyani Rahayu (4. Runde)
  Alina Davletova / Anastasiia Semenova (3. Runde)
  Nika Arih / Petra Polanc (2. Runde)
  Wiktoria Dąbczyńska / Aleksandra Goszczyńska (2. Runde)
  Ema Cizelj / Nastja Stovanje (3. Runde)
  Hu Ling-fang / Lee Chih-chen (4. Runde)
  Delphine Delrue / Margot Lambert (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Goh Jin Wei (5. Runde)
  Chen Yufei (Champion)
  Pornpawee Chochuwong (Finale)
  Natsuki Nidaira (5. Runde)
  Kim Ga-eun (Halbfinale)
  Yeo Jia Min (Viertelfinale)
  Gregoria Mariska Tunjung (5. Runde)
  Julie Dawall Jakobsen (4. Runde)
  Gao Fangjie (Viertelfinale)
  Joy Lai (3. Runde)
  Clara Azurmendi (4. Runde)
  Pattarasuda Chaiwan (5. Runde)
  Thinaah Muralitharan (5. Runde)
  Anastasiia Semenova (4. Runde)
  Réka Madarász (3. Runde)
  Tiffany Ho (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Untere Hälfte

Sektion 9

Sektion 10

Sektion 11

Sektion 12

Sektion 13

Sektion 14

Sektion 15

Sektion 16

Mixed

Setzliste
  He Jiting / Du Yue (Champion)
  Rinov Rivaldy / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
  Hiroki Okamura / Nami Matsuyama (Viertelfinale)
  Pakin Kuna-Anuvit / Kwanchanok Sudjaipraparat (3. Runde)
  Paweł Śmiłowski / Magdalena Świerczyńska (2. Runde)
  Rodion Alimov / Alina Davletova (5. Runde)
  Zhou Haodong / Hu Yuxiang (Finale)
  Miha Ivanič / Nika Arih (3. Runde)
  Amri Syahnawi / Vania Arianti Sukoco (Viertelfinale)
  Zhu Junhao / Zhou Chaomin (5. Runde)
  Pachaarapol Nipornram / Ruethaichanok Laisuan (5. Runde)
  Andika Ramadiansyah / Angelica Wiratama (4. Runde)
  Robert Cybulski / Wiktoria Dąbczyńska (2. Runde)
  Chan Yin Chak / Ng Tsz Yau (5. Runde)
  Miha Ivančič / Petra Polanc (3. Runde)
  Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Untere Hälfte

Sektion 9

Sektion 10

Sektion 11

Sektion 12

Sektion 13

Sektion 14

Sektion 15

Sektion 16

Mannschaften

Gruppe A

Gruppe A1

Gruppe A2

Gruppe A Play-offs

Gruppe B

Gruppe B1

Gruppe B2

Gruppe B Play-offs

Gruppe C

Gruppe C1

Gruppe C2

Gruppe C Play-offs

Gruppe D

Gruppe D1

Gruppe D2

Gruppe D Play-offs

Gruppe E

Gruppe E1

Gruppe E2

Gruppe E Play-offs

Gruppe F

Gruppe F1

Gruppe F2

Gruppe F Play-offs

Gruppe G

Gruppe G1

Gruppe G2

Gruppe G Play-offs

Gruppe H

Gruppe H1

Gruppe H2

Gruppe H Play-offs

1.-8. Platz

5.-8. Platz

1.-4. Platz

7.-8. Platz

5.-6. Platz

Finale

9.-16. Platz

13.-16. Platz

9.-12. Platz

15.-16. Platz

13.-14. Platz

11.-12. Platz

9.-10. Platz

17.-24. Platz
	-		0-3
	-		3:2
	-		3-0
	-		0-3
	-		1:3
	-		3:1
	-		3-0
	-		3:2
	-		3:1
	-		3-0

25.-32. Platz
	-		3:1
	-		3:2
	-		0-3
	-		1:3
	-		3-0
	-		0-3
	-		3:2
	-		3:2
	-		3-0
	-		3:1
	-		3:1
	-		2:3

33.-40. Platz
	-		3:2
	-		3-0
	-		0-3
	-		3-0
	-		3-0
	-		1:3
	-		3:1
	-		1:3
	-		3-0
	-		3:1
	-		3-0
	-		0-3

41.-48. Platz
	-		0-3
	-		1:3
	-		0-3
	-		0-3
	-		0-3
	-		3:1
	-		3:2
	-		3:1
	-		1:3
	-		3-0
	-		3:2
	-		3:1

49.-52. Platz

Weblinks
http://www.bilbao2016.badminton.es

Juniorenweltmeisterschaft 2016
Juniorenweltmeisterschaft 2016
Badmintonwettbewerb in Spanien
Weltmeisterschaft 2016
Sportveranstaltung in Bilbao